Râul Mogoș se poate referi la:

 Râul Mogoș, Ismar
 Râul Mogoș Biuc
 Râul Mogoș, Mureș
 Râul Mogoș Biuc

Vezi și 
 Mogoș (dezambiguizare)
 Râul Mogoșu (dezambiguizare)